Kramatwatu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kramatwatu, distrikt, Banten, 
 Desa Kramatwatu, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar